biologia:
 Aelia (lednica) – rodzaj pluskwiaków

osoby:
 Aelia Eudocia
 Aelia Flacylla
 Aelia Verina